Ришар Пшевозняк  () (род. ?)  — французский шашечный деятель, шашечный судья и шашист. Чемпион Франции в "полурапиде". Казначей Французской федерации шашек (Fédération Française du Jeu de Dames, FFJD).

Судья Кубка Франции по международным шашкам среди клубов (2014, 2015)

Примечания

Ссылки 
 На сайте Федерации шашек Нидерландов 
 Профиль на сайте ФМЖД 

Шашисты Франции
Шашечные деятели
Шашечные судьи